«Примите телеграмму в долг» — художественный фильм 1979 года, созданный на киностудии «Беларусьфильм».

Сюжет 
Вполне самостоятельный парнишка Саня Линёв решил сделать своими руками реактивный летательный аппарат. Обратившись за моральной поддержкой к академику Александрову, а заодно и поставив вопрос о топливе, необходимом его детищу, Саня послал в Москву срочную телеграмму в долг и, чтобы запустить производство, начал зарабатывать деньги.

В ролях

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Анатолий Усов
 Режиссёр: Леонид Нечаев
 Главный оператор: Владимир Калашников
 Художник-постановщик: Игорь Топилин
 Композитор: Алексей Рыбников
 Дирижёр: Мартин Нерсесян
 Второй режиссёр: Ефим Грибов
 Кинооператоры: Сергей Фомин, Василий Швецов
 Звукооператор: Василий Дёмкин
 Монтажёр: Вета Коляденко
 Гримёр: Николай Немов
 Художник-декоратор: Иван Романовский
 Художники по костюмам: Фёдор Рябушко, Татьяна Федосеенко
 Комбинированные съёмки: В. Симоненко (оператор), В. Кашин (художник)
 Ассистенты режиссёра: Марина Матаева, Олег Бирюков
 Ассистенты оператора: Владимир Логвинович, В. Калинин
 Ассистент художника: И. Акулич
 Редактор: Римма Гущина
 Директора картины: Василий Студенков, Л. Зайкова

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1979 года
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова